Marathi est une localité de Crète, en Grèce.
 Le marathi est une langue d'Inde.
 Le marathi est une ethnie d'Inde formant l'essentiel de la population du Maharashtra.

Voir aussi 
 Marathe
 Empire marathe